Jealousy se poate referi la:
 Jealousy (album de X Japan), album din 1991 al trupei X-Japan
 Jealousy (film din 1945), un film noir din 1945, regizat de Gustav Machatý